Il doppio del torneo di tennis Paris Open 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Pierre Barthes e François Jauffret che hanno battuto in finale Andrés Gimeno e Juan Gisbert 6–7, 6–2, 6–3.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Frew McMillan /  Ilie Năstase (quarti di finale)
 Tom Gorman /  Stan Smith (quarti di finale)
 Jimmy Connors /  Ion Țiriac (quarti di finale)
 Jan Kodeš /  František Pála (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Paris Open 1972